Francesc Lucchetti i Farré (1934-2011)
 Antoni Lucchetti i Farré (1940)
 Francesc Lucchetti i Farré (1944-2017)